Душан Ђорђевић може да се односи на:

 Душан Ђорђевић (1983), кошаркаш
 Душан Ђорђевић, министар у Влади народног спаса
 Душан Крцун Ђорђевић (1921-1971), глумац
 Душан Ђорђевић, (1956-2018), новинар